Попелюхи — название населённых пунктов на Украине:
 Попелюхи — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Попелюхи — посёлок в Песчанском районе Винницкой области.
Попелюхи — до 1964 г. название села Яворовка в Песчанском районе Винницкой области.